

События 
 Царица Савская посетила царя Соломона.

Астрономические события 
 31 марта — полное солнечное затмение, 65-е затмение двадцать третьего сароса. Область наилучшей его видимости попала в приполярные и средние широты южного полушария..
 23 сентября — частное солнечное затмение, 52-е затмение двадцать восьмого сароса. Область наилучшей его видимости попала в приполярные и средние широты северного полушария

Скончались 
 Кан-ван (3-й китайский император династии Чжоу); ему наследовал Чжао-ван.
 Фараон XXI династии Аменемопет, на престол взошёл Осоркон Старший.
 Менхеперра (Менхеперре) — верховный жрец Амона в Фивах в Древнем Египте, фактический правитель Верхнего Египта.

См. также

Примечания